Simond ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Simond (* 1941), Schweizer Künstlerin und Schriftstellerin
 Daniel Simond (1904–1973), Schweizer Schriftsteller
 Emma Altherr-Simond (1838–1925), Schweizer Hotelierin
 George Miéville Simond (1867–1941), britischer Tennisspieler
 Gérard Simond (1904–1955), französischer Eishockeyspieler
 Jean-Christophe Simond (* 1960), französischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Simonds